John Eccles je ime več znanih ljudi:

 John Carew Eccles, avstralski nevrofiziolog, nobelovec (1903 - 1997)
 John Eccles, angleški skladatelj (1668 - 1735)
 John Eccles, 2nd Viscount Eccles, angleški poslovnež in politik (* 1931)